Прва лига Црне Горе у сезони 2004/05. је било друго такмичење организовано од стране фудбалског савеза Србије и Црне Горе од оснивања лиге 2003, а укупно пето по реду такмичење од оснивања лиге 2000. у оквиру СР Југославије. То је други степен такмичења у државној заједници, Србији и Црној Гори.

У сезони 2003/04., у Прву лигу Србије и Црне Горе пласирала се Будућност из Подгорице као побједник Прве лиге Црне Горе. из лиге је испао Челик из Никшића, који је заузео последње мјесто у Другој лиги Србије и Црне Горе — зона југ 2003/04, док је из Прве лиге Србије и Црне Горе испао Ком из Подгорице, који је заузео последње мјесто у Првој лиги Србије и Црне Горе и такмичиће се Првој лиги Црне Горе за сезону 2004/05.

Формат такмичења остао је исти као претходних сезона, учествује 10 клубова, игра се четворокружним системом, свако са сваким кући и на страни по двапут. На крају сезоне, побједник Прве лиге Црне Горе пласираће се у Прву лигу Србије и Црне Горе за сезону 2005/06, из лиге испада последњепласирани тим, док ће деветопласирани играти бараж за опстанак са другопласираном екипом из Друге лиге Црне Горе на крају сезоне 2004/05.

Клубови у сезони 2004/05.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Трећи и четврти круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Јединство је изборило пласман у Суперлигу.
 Зора је нови прволигаш.
 Сутјеска испала из Суперлиге у Прву лигу Црне Горе.
 Младост испада у Другу лигу.

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:

 Морнар - 9 мјесто у првој лиги,
 Гусиње - 2. мјесто у другој лиги.

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Доигравање за пласман у Прву лигу 

Након завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са деветопласираном екипом из Прве лиге за мјесто у Првој лиги Црне Горе за сезону 2005/06.

Први меч

Други меч 

У Прву лигу Црне Горе 2005/06. пласирао се Морнар из Бара.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

2004/05
Сезона 2004/05. у црногорском фудбалу